Соревнования по сноуборд-кроссу в сноуборде среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 16 февраля.

Все соревнования прошли в Сайпресс-Маунтин. С 12:00 до 13:40 по местному времени (UTC-8) была проведена квалификация, и с 14:15 до 14:45 — гонки плей-офф. Начало соревнований было отложено на 2 часа. Причиной переноса явились сильный ливень и туман над Сайпресс-Маунтин.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

Четвертьфинал 
Занявшие первые два места проходят в полуфинал.

Полуфинал 
Занявшие первые два места проходят в финал A, остальные в финал B.

Финалы

Финал B

Финал A

Ссылки 
 Результаты